Целла Делавранча ; 15 декабря 1887, Бухарест — 9 августа 1991, там же) — румынская пианистка,  и .

Биография 
Дочь писателя Барбу Штефанеску Делавранча. Сперва училась игре на фортепиано у своей матери, затем в консерваториях Бухареста и Парижа.

Концертировала по странам Европы, частно в дуэте с музыкантом и композитором Джо́рдже Эне́ску. В 1950—1954 годах преподавала в Музыкальной школе в Бухаресте, а с 1954 года — в Бухарестской консерватории, где в числе её известных учеников был Раду Лупу.

С 1929 года занималась литературным творчеством. Печаталась в журнале Тудора Аргези Bilete de papagal, а также Bilete de papagal. После 1935 года сотрудничала с журналами Cuvântul , Muzică și poezie , Timpul , Curentul , România Literară , Revista Fundațiilor Regale и др., после 1950 года — с Contemporanul , Gazeta literară , Secolul XX.

Автор повестей, рассказов, романов и мемуаров, в которых описала свои встречи с П.Валери, Р. Рахманиновым, Р. Рильке, Г. Форе и другими видными деятелями культуры.

Избранные произведения 
 Vraja, новелла, Cultura Națională, 1946
 O vară ciudată, роман, 1975
 Arpegii în ton major, București, 1970
 Mozaic în timp, București, 1973
 Trepte muzicale, București, 1984
 Dintr-un secol de viață, București,1987
 Scrisori către Filip Lahovari, București, 1998 и др.

Трижды была замужем, поддерживала романтические отношения с Нае Ионеску.

Память 
 В 2018 году почта Румынии выпустила марку с её изображением в серии «Известные румыны».

Примечания

Ссылки 
 Cella Delavrancea

Академические музыканты Румынии
Мемуаристы Румынии
Пианистки Румынии
Румынские писатели
Выпускники Бухарестской консерватории
Выпускники Парижской консерватории
Похороненные на кладбище Беллу
Столетние долгожительницы